Ка́шин — город (с 1238) в России, административный центр Кашинского района (городского округа) Тверской области. Один из древнейших городов Тверской земли. Население —  чел. ().

Город расположен на берегах реки Кашинки (левый приток Волги), на юго-востоке области, в 150 км от Твери, в 180 км от Москвы, недалеко от границы с Ярославской областью.

Железнодорожная станция на ветке Савёлово — Сонково, автомобильные дороги Кашин — Калязин, Кашин — Кушалино — Тверь, Кашин — Кесова Гора — Бежецк.

Кашин — единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящихся прямо в городе, был открыт ещё в конце XIX века. В городе действуют несколько предприятий по разливу минеральной воды.

Кашин называют «городом русского сердца» из-за того, что река Кашинка, петляя по городу (всего она в его пределах делает шесть изгибов), образует точный силуэт сердца.

История 

Название Кашин образовано от личного имени Каша, неоднократно засвидетельствованного в древнерусской антропонимии, либо непосредственно от слова каша «особое угощение, связанное со свадебным обрядом; пир в доме молодожёнов после свадьбы». Существует предположение, что название города, как и реки Кашинки, угро-финского происхождения. Точная дата основания города неизвестна. Первое упоминание о городе относится к 1238 году: в Никоновской летописи Кашин упомянут в числе разорённых монголами городов. Второе упоминание относится к 1287 году, когда великий князь владимирский Дмитрий Александрович и его союзники в походе против Михаила Ярославича Тверского девять дней осаждали Кашин.

Ряд историков вслед за Д.А. Корсаковым (который, в свою очередь, опирался на изыскания современных ему ярославских краеведов) полагали, что в XIII веке Кашин входил в состав Углицкого княжества, но данное мнение является ошибочным.

В действительности кашинские земли (включая Кснятин) в 1212—1238 годах входили в состав Переяславль-Залесского княжества, а затем — после того, как переяславский князь Ярослав Всеволодович получил владимирское великое княжение (1238 г.) — отошли к Великому княжеству Владимирскому. При образовании в 1247 году Тверского княжества Кашин и тянувшие к нему земли вошли в его состав.

В период владельческой нерасчленённости Тверского княжества Кашин был главным городом северо-восточных земель тверской «страны» — со своими «мужами» (служилой знатью) и своим «полком» (военным ополчением). Город был сильно укреплён, причём его неприступности способствовало положение города: Кашинка огибала его со всех сторон, и он стоял как бы на полуострове. Доступ к городу имелся лишь со стороны узкого перешейка между изгибами реки, через который был прокопан глубокий ров, укреплённый валом с тыном и частоколом.

Удельный период 

Центром удельного княжества Кашин стал в 1319 году, когда, в соответствии с духовной грамотой тверского князя Михаила Ярославича, убитого в 1318 году в Орде по приказу хана Узбека, территория Тверского княжества была поделена между его сыновьями: Тверь с прилегающими волостями была выделена старшему сыну Дмитрию, юго-западные районы с центром в Зубцове — Александру, южные районы (Клин с волостями) — Константину; а северо-восточные районы (Кашин с волостями) получил младший из сыновей — Василий Михайлович. Василий, одно время (в 1349—1365 годах) занимавший и тверской великокняжеский стол, заложил в городе в честь своей матери, впоследствии канонизированной Анны Кашинской, Успенский монастырь.

В XIV веке город не раз был втянут в распри между тверским и московским княжеством, хотя местные князья стремились отстоять независимое положение. В 1321 и 1328 годах город захватывался московскими и татарскими отрядами, объединившимися в борьбе с Тверью. В 1375 году после поражения Твери в борьбе с Москвой князь Василий Михайлович II добился признания Кашинского княжества самостоятельным, независимым от Твери. Однако в 1382 году Василий умер, не оставив наследника, и Кашин вновь стал уделом Тверского великого княжества, причём кашинский стол последовательно занимали сыновья тверского великого князя Михаила Александровича: Александр Ордынец, Борис и Василий (он же Василий Михайлович III).

В 1400 году духовная грамота Михаила Александровича, умершего в 1399 году, закрепила Кашин за Василием Михайловичем III. Однако отношения его с братом, великим тверским князем Иваном Михайловичем, были весьма напряжёнными, и тот не раз выгонял Василия из Кашина (окончательно — в июне 1412 года, когда кашинский князь был арестован, но сумел ускользнуть от конвоя и бежать в Москву). После смерти Василия в 1426 году Кашинский удел и юридически прекращает существование, а его земли включаются в число тверских великокняжеских владений.

Несмотря на зависимость от Твери, в городе чеканили собственную монету (пул), вели летописную работу. Город постепенно превращался в крупный торговый центр, кашинские купцы вели торговлю с ближними и дальними землями. Развивалось ремесло, особенно производство красок-белил. Они же легли и в основу первоначального герба города: в верхней его части была изображена тверская корона, а в нижней — три ступки белил (ступками назывались маленькие конусы из сухих свинцовых белил, форма, в которой эта краска поступала в продажу).

В составе Российского государства 
В 1485 году вместе со всем Тверским великим княжеством Кашин был присоединён к Москве, что вызвало длительное угасание Кашина в качестве торгово-промышленного центра.

В 1504 году Кашин был в числе прочих земель выделен в удел сыну Ивана III Юрию Ивановичу Дмитровскому и с этого времени входил в состав Дмитровского удельного княжества. При Юрии Ивановиче в Кашине был воздвигнут первый каменный собор — Воскресенский (на месте современного собора), а в Калязинском Троицком монастыре, территориально относившемся к Кашину, были возведены каменные Троицкий собор и трапезная палата. Однако в 1534 году Юрий Иванович был по приказу правительницы Елены Глинской брошен в темницу (где и умер спустя два года), а Дмитровский удел был ликвидирован.

В 1565 году, после того как царь Иван Грозный разделил Русское государство на опричнину и земщину, город вошёл в состав последней. В XVII веке городу довелось пережить ряд бедствий, в 1609 году он был взят и разграблен поляками, в 1654 году на город обрушилась эпидемия чумы, в 1676 году Кашин сгорел почти дотла. Впрочем, город быстро восстановил свой потенциал. Наряду с производством одних из лучших в России красок город славился кузнецами, гончарами и иконописцами, а также ярмарками.

Новое и новейшее время 

Весьма способствовало развитию города основание Петербурга, ввод в строй Вышневолоцкой водной системы и общее развитие северных земель при Петре I. Кашинские купцы распространили своё влияние и на новую столицу: некоторые из них получили подряды на обеспечение петровской армии оружием и провиантом. Растущая зажиточность купцов и ремесленников отражалась и на внешнем виде города. К концу XVIII века в городе было уже множество каменных домов и церквей.

В 1775 году Кашин получает — в связи с учреждением Кашинского уезда — статус уездного города. Во время Отечественной войны 1812 года купцы полностью обеспечили народное ополчение города вооружением и продовольствием. В это же время в Кашине и округе начинает бурно развиваться льноводство, принёсшее городу новые прибыли.

В 1867 году был построен Воскресенский собор; на деньги купца Терликова к нему была пристроена величественная колокольня, которая и до сих пор является самой большой в епархии. Купец Н. П. Черенин основал в Кашине публичную библиотеку, купцы Манухины — первую больницу, купец И. Я. Кункин — краеведческий музей. В 1898 году была открыта железная дорога, соединившая Кашин со столицей — Санкт-Петербургом. В это же время были построены каменные торговые ряды (до сих пор выполняющие свою функцию), основан курорт и открыто Алексеевское реальное училище.

Кашинские купцы также были известны по стране своей набожностью и охотно жертвовали деньги на строительство церквей. К началу XX века в Кашине насчитывалась 21 церковь (2 из которых были кладбищенские) и 3 монастыря. Церковная важность города подчёркивается тем обстоятельством, что православный епископ Твери исторически носит (кроме 1934—1941 гг: Тверской и Смоленский и 1941—1956 гг.: Тверской и Великолукский) титул «архиепископ Тверской и Кашинский».

К концу XIX века Кашин переживал экономический спад: прекратил существование водочный завод купцов Зызыкиных (производивший ранее искусственные виноградные «кашинские» вина), и в 1892 году в городе остались всего две небольшие фабрики — войлочно-валяльная и свечная — при 22 рабочих. Численность населения составляла в 1893 году 6952 человек; в городе насчитывалось 1 120 домов (в основном деревянных).

 года в Кашине была установлена советская власть.

В последующие три десятилетия историческому наследию Кашина был нанесён значительный, по некоторым данным непоправимый ущерб. Город, выделявшийся в регионе обилием храмов XVII—XVIII веков постройки, вскоре превратился в безликую, обеднённую историческим наследием советскую провинцию. В частности, коммунистами были снесены Успенский собор 1664—1672 годов, церкви Благовещения (1688), Рождества Богородицы (1690), Корсунской Богоматери (1768), Введения (1781), Покрова (1790-е) и Сергия Радонежского (1803).

Около Дмитровского монастыря над Кашинкой с середины XVII века стояла деревянная церковь Иоакима и Анны. Это одна из древнейших бревенчатых построек, сохранившихся в средней полосе России. В 1968-1971 гг. храм был отреставрирован, однако в ночь на 20 марта 1995 загорелся (возможно, был умышленно подожжён) и погиб в пламени.

С 2005 до 2018 гг., в рамках муниципального района «Кашинский район», город Кашин составлял в нём одноимённое муниципальное образование со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. В апреле 2018 года все сельские и городское поселения, входившие в упразднённый Кашинский район, были преобразованы путём их объединения в одно единое муниципальное образование — Кашинский городской округ, центром которого является г. Кашин.

География 

Кашин находится на юго-востоке Тверской области, недалеко от границ с Ярославской и Московской областями. Расстояние от Твери — около 150 километров, от Москвы — 180. Город расположен на высоте 125 метров над уровнем моря, на берегах реки Кашинки, в месте впадения в неё притоков Маслятки и Вонжи. Расстояние до устья Кашинки (Угличское водохранилище на Волге) — около 21 километра.

Климат 
Преобладает умеренно континентальный климат. Зимы морозные и продолжительные. Лето прохладное и короткое. Июль самый тёплый месяц в году со средней температурой 17,9 °C. Январь самый холодный месяц в году со средней температурой −10,2 °C

Среднегодовое количество осадков — 610 мм.

Население 

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения-2010, национальный состав Кашина следующий:

Всего — 15851 человек.

Из них:
 Русские — 15270
 Украинцы — 140
 Армяне — 47
 Белорусы — 44
 Молдаване — 35
 Чуваши — 35
 Азербайджанцы — 24
 Узбеки — 24
 Киргизы — 23
 Цыгане — 20
 Чеченцы — 19
 Немцы — 18
 Татары — 18
 Ингуши — 17
 Аварцы — 13
 Грузины — 11

Достопримечательности 

 Центральный собор города — Воскресенский с высокой 76-метровой колокольней, украшенной часами (1867 год).
 Курорт Кашин с живописной долиной притока Кашинки речушки Маслятки, красивый бювет. Всего в санатории восемь источников самой разнообразной минеральной воды. Для всех желающих открыт бювет с тремя видами воды (12, 18 и 21 источники).
 Вознесенский собор — недавно отреставрирован, в 1993 году туда перенесены мощи св. Анны Кашинской. В настоящее время является кафедральным собором.
 Кашин известен большим количеством деревянных пешеходных мостов.
 Церкви:
 Ильинско-Преображенская (1778 год) — изящная церковь на высоком крутом берегу реки;
 Рождества Христова на горе (1786 год) — находится рядом с Ильинско-Преображенской;
 Крестознаменская церковь (1784 год) — расположена рядом с санаторием, по другую сторону от долины Маслятки;
 церковь Петра и Павла (1782 год);
 церковь Флора и Лавра (1751 год).
 Краеведческий музей в здании Входоиерусалимской церкви (1789 год).
 Монастыри:
 Клобуков (основан в середине XIV века, действует).
 Дмитровский (упоминается в 1521 году, в руинах).
 Сретенский (основан в начале XV века, в руинах).
 Деревянная церковь святых Иоакима и Анны (середина XVII века), бывшая одной из жемчужин города, сгорела в марте 1995 года в результате «неумышленного поджога».

Храмы 

По состоянию на 2022 год в Кашине сохранились следующие храмы:
 Воскресенский собор. В 2009 году передан РПЦ. До этого в нём располагался Дом культуры. Службы идут в Николо-Васильевском приделе (колокольня). В остальном храме идёт реставрация. Перед собором в 2009 году был открыт памятник Анне Кашинской.
 Вознесенский кафедральный собор. В нём находятся мощи св. благоверной княгини Анны Кашинской.
 Сретенский храм бывшего Сретенского женского монастыря. Рядом с храмом в 1998 году найдена и восстановлена могила чтимой местными жителями св. схимонахини Дорофеи.
 Троицкий собор Клобукова Свято-Никольского монастыря (с приделом Св. Николая). Обезглавлен, но сохранился достаточно хорошо. По состоянию на 2022 год реставрируется.
 Покровская церковь Клобукова монастыря. Первая из восстановленных церквей города в эпоху современной России (1995 г., повторно реставрировалась (и практически полностью) в 2007 году).
 Церковь Алексия, митрополита Московского  Клобукова монастыря. Отреставрирован ныне действующий.
 Церковь Петра и Павла используется как подворье Клобукова монастыря. Церковь никогда не закрывалась. Наиболее эффектный её вид открывается с улицы Комсомольской. Известна своим наклонным шпилем.
 Дмитровский Страстной собор бывшего Дмитровского монастыря. Обезглавлен, не реставрируется. Примерную копию этого собора можно увидеть в Нижнем Новгороде (Александро-Невский Новоярмарочный собор на Стрелке).
 Спасская церковь. Церковь обезглавлена, восстанавливается.
 Входоиерусалимская церковь занята городским музеем.
 Казанская (Власьевская) церковь с 2-хярусной колокольней. Верхний ярус был разобран в 1967 году. Остальная часть храма была разобрана и приспособлена под пожарную часть.
 Церковь Фрола и Лавра. Закрыта в хрущевскую кампанию. Восстанавливается.
 Ильинско-Преображенская церковь. Отреставрирована, но без колокольни.
 Крестознаменская церковь. Действующий храм.
 Церковь Рождества Христова на Горе. Действует, отреставрирована без колокольни.
 Церковь Рождества Богородицы на Чистых прудах. Колокольная и купол разрушены в советское время. Использовалась как сапоговаляльная мастерская. В 2012—2013 годах переделана под мини-отель и кинозал.
 Макарьевская часовня. Действующая часовня, возведённая на месте кельи преподобного Макария Калязинского.

Промышленность 
Основные предприятия города:
 Кашинский завод электроаппаратуры;
 Кашинский ликёро-водочный завод «Вереск» производство различных видов водки, джина «Вереск», настоек «Laplandia» и «Вереск», бальзамов «Старый Кашин», «Старый травник», минеральной воды «Анна Кашинская», слабоалкогольных коктейлей «Kiss»;
 Предприятие «Эра», производство кондитерских изделий. В настоящее время предприятие производит более 20 видов мучных, 10 видов пастильных кондитерских изделий, минеральную и питьевую воду и около 20 видов безалкогольных напитков;
 Льнозавод запущен снова в 2019 году;
 Кашинский маслодельный сыродельный завод: производство натуральных молочных продуктов, розлив минеральной лечебно-столовой воды «Кашинская водица», питьевой воды «Кашинская водица» (остановлен);
 Мясокомбинат находится в полуразрушенном состоянии (работает один цех).
Общий объём отгруженных товаров собственного производства в 2009 году составил 1,06 млрд руб.

Средства массовой информации 
В городе выходят следующие периодические издания:
 Еженедельник «Кашинская газета»;
 Еженедельная общественно-политическая газета «Кашинский вестник»;
 Рекламно-информационная газета «Всё Для Вас Кашин, Калязин»;
 Радиостанция «Радио Ваня» — 104.6 Мгц (план).

Знаменитые люди 
С городом тесно связано имя знаменитой русской святой Анны Кашинской, супруги великого князя тверского Михаила. Святая считается покровительницей города, её мощи находятся в Вознесенском соборе Кашина.

Также с Кашином связаны имена преподобного Макария, основателя Калязинского Троицкого монастыря, а также М. И. Калинина, родившегося неподалёку от города, в селе Верхняя Троица.

В Кашине родились фотограф В. А. Колотильщиков, работы которого были отмечены серебряной медалью на Всемирной фотографической выставке в Москве (1907) и грамотой на Всемирной фотографической выставке в Париже (1911) и знаменитая русская певица Е. А. Лавровская.

В Кашине жила Инесса (Ина) Александровна Константинова — партизанка-разведчица, героиня Великой Отечественной войны. В 1947 году были опубликованы её дневники, которые она вела во время пребывания в партизанских рядах. Дневники были переведены на многие языки и издавались за границей. С 1970 года её имя носит улица в Кашине. А также был открыт Дом-музей имени Инессы Константиновой.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт Кашинского района .
 
 Кашин в энциклопедии «Мой город» 
 
 История герба Кашина 
 Храмы Кашина в Народном каталоге православной архитектуры.

 

Населённые пункты Кашинского района
Населённые пункты России, чеканившие монеты
Города Древней Руси
Курорты России
Города из Списка русских городов дальних и ближних
Муниципальные образования Кашинского района
Упразднённые городские поселения Тверской области
Городские поселения, упразднённые в 2018 году